István Nagy, , doslovně přeloženo jako Štěpán Velký, je velmi frekventovaní maďarské mužské jméno.

Nositelé jména
 István Nagy (duchovní, 1729–1812): významný maďarský evangelický duchovní, superintendant
 István Nagy (duchovní, 1770–1831): významný maďarský reformovaný duchovní
 István Nagy (duchovní, 1789) (?–1789): významný maďarský reformovaný kněz z Győru
 István Nagy (stavitel) (cca 1780–1848): maďarský inženýr, stavitel vodních děl
 István Nagy (duchovní, 1770–1831): významný maďarský reformovaný duchovní
 István Nagy (herec) (18. století–1856 a později): maďarský herec
 István Nagy (novinář) (1829–1896): maďarský novinář, umělecký překladatel
 István Nagy (herec, 1847–1929): maďarský herec, tenorista
 István Nagy (politik, 1848–1927): maďarský politik, poslanec parlamentu
 István Nagy (duchovní, 1861–1939): významný maďarský reformovaný duchovní
 István Nagy (malíř) (1873–1937): maďarský malíř
 István Nagy (pohádkář) (1879–1965): maďarský vypravěč pohádek, mistr lidového umění, spisovatel
 István Nagy (vikář) (1887–1939): maďarský vikář
 István Nagy (řezbář) (1897–1971): maďarský umělecký řezbář
 István Nagy (krajkař) (1900–1984): maďarský krajkař stylem matyó szűcshímző
 István Nagy (spisovatel) (1904–1977): maďarský spisovatel žijící v Sedmihradsku
 István Nagy (botanik) (1905–1974): maďarský botanik, významný reformovaný duchovní
 István Nagy (dirigent) (1907–1983): maďarský dirigent, houslista, učitel hudby
 István Nagy (herec, 1909–1976): maďarský herec
 István Nagy (politik, 1909–1963): maďarský politik, poslanec parlamentu
 István Nagy (politik, 1913–1963): maďarský politik, poslanec parlamentu
 István Nagy (herec, 1914–2002): maďarský herec, oceněn Jászai Mari-díj
 István Nagy (církevní spisovatel) (1916–2003): významný maďarský reformovaný kněz, církevní spisovatel
 István Nagy (sochař) (1920): maďarský sochař
 István Nagy (fotbalista, 1922): maďarský fotbalista
 István Nagy (zápasník) (1926): maďarský Judo zápasník, sportovní trenér
 István Nagy (sportovec, 1929): maďarský sportovní funkcionář, trenér
 István Nagy (elektrotechnik) (1931–2015): maďarský elektrotechnik, člen Maďarské akademie věd (MTA)
 István Nagy (povstalec) (1934–1960): účastník protikomunistického povstání na podzim 1956
 István Nagy (fotbalista, 1939) (1939–1999): maďarský fotbalista
 István Nagy (hudební skladatel) (1940): hudební skladatel
 István Nagy (sportovec, 1946): sportovní trenér, házená
 István Nagy (fotbalista, 1950) (1950–1989): maďarský fotbalista (SZEOL AK)
 István Nagy (fotbalista, 1951): maďarský fotbalista, sportovní funkcionář
 István Nagy (politik, 1954): maďarský politik, poslanec parlamentu,
 István Nagy (etnograf) (1958): maďarský etnograf žijící na Vojvodině
 István Nagy (běžec) (1959): maďarský běžec, sprinter
 István Nagy (politik, 1964): maďarský politik
 István Nagy (parašutista) (1966): maďarský parašutista
 István Nagy (politik, 1967): maďarský agronom, politik, poslanec parlamentu, ministr zemědělství a rozvoje venkova
 István Nagy (sportovec, 1972): maďarský dálkový běžec
 István Nagy (vynálezce) (1980): maďarský vynálezce žijící v Sedmihradsku
 István Nagy (fotbalista, 1986): maďarský fotbalista

Podobná jména
 István Attila Nagy, Nagy István Attila (1947): maďarský básník
 István György Nagy, Nagy István György (1904–1992): maďarský inženýr, historik techniky
 István Nagy B., Nagy B. István (1933–2006): maďarský malíř, univerzitní pedagog
 István Nagy Szeder (architekt, 1876–1936), Nagy Szeder István: maďarský architekt, lokální historik
 István Nagy Szeder (architekt, 1907–1994), Nagy Szeder István: maďarský architekt–inženýr, politik, lokální historik
 István Bálint Nagy, Bálint Nagy István (1893–1931): maďarský lékař, historik medicíny
 István Cs. Nagy, Cs. Nagy István (1924–1983): maďarský básník
 István Homoki Nagy, (1914–1979): maďarský filmař, kameraman
 István Kristó Nagy, Kristó Nagy István (1921–2010): maďarský literární historik
 István M. Nagy, M. Nagy István (1949–2003): maďarský spisovatel
 István S. Nagy, s. Nagy István (1934–2015): maďarský textař
 István Szőnyi Nagy, Szőnyi Nagy István (cca 1632–1709): významný maďarský reformovaný duchovní
 István Vámosi Nagy, Vámosi Nagy István (1919–1992): antroposof, historik hudby, spisovatel

Ostatní jména
 István Nagy: maďarské označení Štěpán Velký pro moldavského velkoknížete Štěpána III. Velikého, naopak maďarský král Štěpán I. Svatý je označován jako Svatý Štěpán (Szent István).
 István Nagy: jméno fiktivního kandidáta recesistické Strany maďarského dvouocasého psa.